Associació de Patrons de Iot (del seu nom en castellà Asociación de Patrones de Yate), entitat que agrupa a patrons de iot, amb seu a Barcelona
 Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara, àrea de govern local aborigen d'Austràlia Meridional
 Apy. també és l'abreviatura d'arsenopirita, mineral de ferro i arsènic del grup dels sulfurs